Jakob Petrén kan syfta på:

 Jakob Petrén (1872-1950), svensk kemist
 Jakob Petrén (född 1977), svensk musiker